Bérange, Village puis cense de Château-Voué.
 Bérange, un cours d'eau saisonnier de l'Est de l'Hérault.